Fredrik Strömgren, född 6 augusti 1998 i Strömsund, är en svensk ishockeyspelare för Östersunds IK i Hockeyallsvenskan. Strömgrens moderklubb är IFK Strömsund. Som junior spelade han för Östersunds IK och Mora IK. Som senior kontrakterades han för Nybro Vikings i Hockeyettan säsongen 2018/2019 och blev kvar fyra säsonger, men när Östersunds IK vann kvalserien 2022 (mot just Nybro i sista avgörande matchen) värvade ÖIK tillbaka honom för spel i Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar

Födda 1998
Levande personer
Män
Personer från Strömsunds kommun
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Östersunds IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare